Arḍ ul-Furātayn (en arabe : أرض الفراتين, littéralement « Terre de l'Euphrate »), également connu sous le nom de Terre des deux fleuves, fut l'hymne national de la république d'Irak, entre 1981 à 2003 (pendant la période du régime de Saddam Hussein).

Cet hymne national glorifiait particulièrement l'arabité, l'histoire de l'Irak ainsi que le parti Baas au pouvoir à l'époque.

Histoire 

Adopté en 1981, il a été écrit par Shafiq al-Kamali (décédé en 1984) et composé par Walid Georges Gholmieh.

Les paroles font référence à des personnages importants de l'histoire irakienne, tels que Saladin, Hâroun ar-Rachîd et al-Muthanna ibn Haritha, le dernier verset exaltant le baasisme.

Dans les exécutions abrégées, le choeur a été joué deux fois, précédé d'une introduction instrumentale. Les autres représentations abrégées ont eu le refrain deux fois, puis le premier couplet une fois et se sont terminées par le refrain exécuté deux fois. Dans les exécutions complètes, le chœur est chanté deux fois, puis chaque couplet est répété deux fois, puis le chœur est chanté deux fois à la fin.

Après le renversement du régime baathiste de Saddam Hussein en 2003, l'ancien hymne national iraquien de la fin des années 50 et du début des années 1960, Mawtini (à ne pas confondre avec l'hymne national irakien actuel du même nom), est réintroduit à titre provisoire. Celui-ci a été remplacé en 2004 par le nouveau gouvernement irakien par un nouvel hymne national, également appelé Mawtini, qui est actuellement utilisé aujourd'hui.

Paroles

Références 

Hymne national